Michael Tucker (1945-) est un acteur américain.
 Michael Tucker (1954-) est un basketteur australien.
 Michael Tucker est un réalisateur documentaire américain.
 Michael Tucker est un joueur de baseball américain.